Orłowo může být:

 Orłowo (Gdyně) - přímořská čvtrť města Gdyně, Pomořské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Bakałarzewo) - vesnice v okrese Suwałki, Podleské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Biała Piska) - vesnice v okrese Pisz, Varmijsko-mazurské vojvodství, Polsko
 Orłowo (gmina Inowrocław) - vesnice v okrese Inowrocław, Kujavsko-pomořské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Nidzica) - vesnice v okres Nidzica, Varmijsko-mazurské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Nowy Dwór Gdański) - vesnice v okrese Nowy Dwór Gdański, Pomořské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Płużnica) – osada v okrese Wąbrzeźno, Kujavsko-pomořské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Rzewnie) – vesnice v okrese Maków, Mazovské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Wydminy) - vesnice v okrese Giżycko, Varmijsko-mazurské vojvodství, Polsko
 Orłowo (gmina Wielgie) - okres Lipno, Kujavsko-pomořské vojvodství, Polsko
Orłowo (gmina Zawidz) - vesnice v okrese Sierpc, Mazovské vojvodství, Polsko
 Orłowo (Starachowice) - část města Starachowice, Svatokřížské vojvodství, Polsko